Jupiter Award steht für:

 Jupiter (Filmpreis), deutscher Film- und Fernsehpreis
 Jupiter Award (Science-Fiction), US-amerikanischer Science-Fiction-Preis